3 miejscowości w Polsce
 Agatówka – wieś w woj. podkarpackie, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Agatówka – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów
 Agatówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży
 Na Ukrainie
 Agatówka – wieś w obwodzie żytomierskim, pod Berdyczowem